«You’ve Got a Friend in Me» () — песня Рэнди Ньюмана, основной музыкальный лейтмотив франшизы «История игрушек». В песне повествуется об укреплении дружбы игрушки шерифа Вуди и его хозяина Энди. Текст вышел настолько универсальным, что спустя года применяется как к различным персонажам мультфильма, так и к реальным людям.

«You’ve Got a Friend in Me» считается одной из лучших песен о дружбе, и песен из мультфильмов студий Disney и Pixar в целом. Она была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую песню к фильму (во втором случае проиграла песне «Colors of the Wind» из мультфильма «Покахонтас»), а также в список Американского института киноискусства «100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет». После успеха песни Ньюману начало поступать большое количество предложений о написании саундтреков к анимационным проектам. Мелодия используется в тематических парках, мюзиклах и симфонических концертах по «Истории игрушек», а также видеоиграх.

Композиция неоднократно перепевалась различными музыкантами. Кавер-версии, показанные в первых трёх фильмах «Истории игрушек», включают дуэт Ньюмана с музыкантом Лайлом Ловеттом в первой части; диегетический экземпляр Тома Хэнкса, версию Роберта Гуле и инструментал  в «Истории игрушек 2» и версию на испанском языке группы Gipsy Kings в «Истории игрушек 3».

История создания 

«История игрушек» стала дебютным полнометражным фильмом студии Pixar, будущей дочерней компании Disney. Идея начинающего режиссёра Джона Лассетера заключалась в том, чтобы создать историю с юмором, рассчитанным на взрослую аудиторию, а также эмоциональным резонансом, которого до этого не было в традиционной анимации. Лассетер знал, что для этого потребуются песни на голову выше обычных с точки зрения сложности. Его выбор остановился на американском музыканте Рэнди Ньюмане — с 1960-х годов он известен как автор песен, пропитанных иронией и сатирой. В интервью Entertainment Weekly в 1995 году Джон сказал: «Композиции Ньюмана трогательные, остроумные и сатирические. Благодаря им он создал эмоциональную основу для каждой сцены». Pixar видела композитором своего проекта именно Ньюмана отчасти также из-за его тёплого американского звука — студия беспокоилась, что компьютерная графика может показаться слишком холодной без музыки.

Из всех предложенных Рэнди Ньюману прилагательных для песни он нашёл наиболее подходящими «дружелюбный» и «утешительный», к которым он сам отнёсся очень серьёзно, ведь, по его словам, у персонажей мультфильмов тоже есть эмоции взрослых. Ньюман написал «You’ve Got a Friend in Me» за один день. По его признанию, он никогда бы не использовал подобную песню в своём личном репертуаре, если бы не мультфильм.

Тематика. Роль в фильмах 

Рэнди Ньюман охарактеризовал заглавную тему фильма, получившую название «You’ve Got a Friend in Me» как песню, повествующую о дружбе игрушки-ковбоя шерифа Вуди и мальчика Энди. Однако, поскольку тема песни получилась достаточно универсальной, её можно было применить к отношениям разных персонажей во всей франшизе «История игрушек», а также к реальной жизни зрителей. Различными журналистами неоднократно высказывалась популярная точка зрения, что «You’ve Got a Friend in Me» отражает также тему зарождающейся дружбы между Вуди и новой игрушкой Энди Баззом Лайтером.
Впервые песня прозвучала во вступительных и конечных титрах фильма «История игрушек» (1995). Композиция открывает фильм монтажом Энди, играющего с Вуди. В конце фильма, уже дуэтом, «You’ve Got a Friend in Me» звучит с голосами не только Рэнди, но и музыканта Лайла Ловетта. Ньюман положительно высказался о Ловетте и отметил его участие в песне.

В двух продолжениях — «История игрушек 2» и «История игрушек: Большой побег» — песня прослушивается персонажами как часть истории или кавер-версии в заключениях фильмов, в зависимости от их настроения. Во второй части Вуди оказывается в квартире коллекционера Эла Маквиггина и обнаруживает, что в прошлом он — главный герой кукольного мультсериала 1950-х годов Woody’s Roundup. В одном из эпизодов передачи марионетка шерифа исполняет песню, адресованную юной аудитории. В конце серии маленький ребёнок обнимает куклу. Вуди видит это и озаряется, понимая, что его миссия как игрушки — быть рядом с ребёнком. Версия Woody’s Roundup была исполнена оригинальным голосом Вуди Томом Хэнксом при сопровождении акустической гитары. В конце фильма реприза «You’ve Got a Friend in Me» звучит в вариации Роберта Гуле в роли персонажа Визи (; Хрипун; все прочие реплики произносит Джо Рэнфт), когда его пищалку, наконец, починили, и он, с игрушечным микрофоном в руке, заявляет о своём желании петь. В конечных титрах звучит инструментальная версия .

В начале «Истории игрушек: Большой побег» оригинальная версия Ньюмана также, как и в оригинале, сопровождается чередой кадров, показывающих, как Энди играет с Вуди и остальными игрушками, но уже записанных на видеоплёнку матери Энди. На строках «» сцена прерывается чёрным экраном и игрушки оказываются в коробке уже повзрослевшего хозяина. В заключении картины фраза Вуди «», обращённая к Энди, уезжающему в колледж и оставляющему игрушки новой хозяйке Бонни, перекликается с инструментальной темой «So Long» переработанными элементами «You’ve Got a Friend in Me». Во время финальных титров Базз Лайтер и Джесси исполняют пасодобль под испанскую версию песни в исполнении группы Gipsy Kings.

В «Истории игрушек 4» песня звучит во вступительном отрывке, где Энди играет с Вуди и отдаёт его Бонни; она играет с шерифом, но вскоре начинает пренебрегать им.

В официальном российском дубляже первой части мультфильма песню исполнил Андрей Мошков, а в четвёртой — Михаилом Рыжовым.

Выпуск и судьба. Влияние 

«You’ve Got a Friend in Me» была выпущена как сингл 12 апреля 1996 года в США звукозаписывающим лейблом Walt Disney Records. На нём были помещены две версии песни — оригинальная и дуэтная. Песня вмиг стала хитом и одной из лучших песен о дружбе и в целом песен, написанных для мультфильмов Disney и Pixar. В августе 2022 года песня была отобрана слушателями радио BBC Radio 2 как лучшая композиция для мультфильма.

«История игрушек» стала первым крупным проектом Ньюмана, для которого он написал саундтрек. После этого мультфильма ему начали делать множество предложений о написании музыки к анимационным проектам. Написание музыки к картине стало началом партнёрства, растянувшегося на несколько десятилетий. Ньюман написал музыку к 11 фильмам Pixar и Disney. «You’ve Got a Friend in Me» остаётся основным элементом живых выступлений Ньюмана.

Заглавную тему мультфильма, а также её прочие исполнения из мультфильмов можно услышать в парке развлечений Toy Story Midway Mania! в  и Disney’s California Adventure. Микс композиции и другой песни из мультфильма — «Strange Things» — можно услышать на аттракционе Базза Лайтера в парижском Диснейленде. «You’ve Got a Friend in Me» играла в театральной версии фильма под названием «». Симфоническая версия композиции была исполнена Мельбурнским симфоническим оркестром в апреле 2022 года на Toy Story in Concert.

Инструментальная версия «You’ve Got a Friend in Me» прозвучала в видеоиграх Kingdom Hearts III (мир «Истории игрушек») и  в аранжировке Ёко Симомуры, , а также играх по самой франшизе и вселенным Disney и Pixar:Toy Story (Windows), Disney’s Animated Storybook: Toy Story, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (в игре есть одноимённое игровое достижение),  и Disney Crossy Road в восьмибитной вариации.

Номинации 
«You’ve Got a Friend in Me» была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую песню к фильму. «Оскар» она проиграла песне Алана Менкена и Стивена Шварца «Colors of the Wind» из «Покахонтас» — ещё одного мультфильма Disney. В июне 2004 года песня была номинирована на включение в список Американского института киноискусства «100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет».

Чарты

Сертификации

Кавер- и альтернативные версии 

Песня неоднократно перепевалась различными исполнителями, среди которых — Джордж Джонс в дуэте с  (), Кенни Логгинс, Брайан Уилсон,  с Доктором Джоном (The Disney Standards),  (), Майкл Бубле (To Be Loved),  (Dreams Aren’t Real, But These Songs Are Vol. 1) и Cavetown. В 20 сезоне шоу American Idol песня была исполнена . Маскоты   исполнили песню для альбома Disney Music Block Party. Ремикс на «You’ve Got a Friend in Me», написанный Альфредом Монтехано, был включён в альбом , выпущенный Walt Disney Records в апреле 2014 года.

Rex Orange County 
31 мая 2018 года музыкант  совместно с автором песни Рэнди Ньюманом выпустил свою кавер-версию «You’ve Got a Friend in Me». Инструментальная часть композиции состоит исключительно из фортепианного аккомпанемента в исполнении Rex Orange County. Музыканты поровну делили части песни. Критики отметили, что Ньюман звучит «сурово и выдержанно», с его отличным набором труб, в то время как Rex Orange County звучит «по-мальчишески и молодо».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Текст песни на сайте MetroLyrics
 Песня на YouTube
 Дуэтная версия на YouTube

 

Песни 1995 года
Песни 1996 года
Синглы 1996 года
Баллады 1990-х годов
Песни Pixar
Песни Рэнди Ньюмана
Песни из мультфильмов